Colin Fleming e Ross Hutchins eram os atuais campeões mas Hutchins não pode participar devido a uma doença. Fleming jogou ao lado de John Peers, mas perderam para James Blake e Jack Sock na primeira rodada. Blake e Sock conquistaram o título, derrotando Max Mirnyi e Horia Tecău na final por 6–4, 6–4.

Cabeças de chave

  Max Mirnyi /  Horia Tecău (Final)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (First round)

<li>  Colin Fleming /  John Peers (First round)
<li>  Johan Brunström /  Raven Klaasen (Semifinals)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D